Александр Юрьевич Бурцев (род. 7 апреля 1956 года, Темрюк, Краснодарский край, Россия) — советский и  российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и музыкант. Член гильдии режиссёров Союза кинематографистов России, исполнительный директор студии «Дебошир Фильм», генеральный продюсер «Дебошир Фильм Фестиваля».

Биография 
Родился и вырос в городе Темрюке на берегу Азовского моря.

В 1978 году окончил РИСХМ по специальности инженер-механик. По распределению попал на оптико-механический завод «Юпитер» в городе Валдае Новгородской области, в 1979 году создал на заводе театральную студию «Юпитер», и год руководил студией на общественных началах, одновременно исполнял актёрские роли. С 1980 по 1983 год заведовал постановочной частью в Валдайском народном театре и участвовал в качестве актёра. В 1983 году впервые снялся в качестве актёра массовых сцен в фильме «За счастьем» киностудии «Ленфильм». В 1988 году окончил режиссёрский факультет ВГИК (мастерская Марлена Хуциева).

С 1972 года играл на ударной установке в различных ВИА. В составе ВИА «Бенефис» города Ростова-на-Дону занял первое место в городском конкурсе ВИА «Ритм-75». С 1979 по 1985 год был активным участником (ударная установка) ВИА «Валдай» при районном ДК города Валдай Новгородской области. Осенью 2013-го года по инициативе А. Ю. Бурцева в городе Санкт-Петербурге была создана кавер-группа «Отцы и дети», которая исполняет кавер-версии известных рок-хитов.

Вместе с Александром Башировым придумал и организовал кинофестиваль независимого кино «ДебоширФильм. Чистые грёзы», который впоследствии стал международным и регулярно проводится в Санкт-Петербурге.

Фильмография

Примечания 

Выпускники Донского государственного технического университета
Выпускники ВГИКа
Кинорежиссёры России
Сценаристы России